LB est un code, qui signifie :
 Liban :
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .lb,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 Liberia, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Lloyd Aéreo Boliviano, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 le Luxembourgeois, selon la norme ISO 639-2 (noms de langues).
 Il peut aussi signifier en langage familier "laisse béton" qui voudrait donc dire "laisse tomber"

LB est l'abréviation de :
 Liste du bourgmestre, une coalition courante aux élections communales en Belgique ;
 Lennox Broth, bouillon de culture de Lennox ;
 LB, un milieu de culture ;
 Lohmann Brown, une variété de poule hybride ;
 , une position au football américain.

lb est le symbole de :
 Livre (unité de masse) ;
 Logarithme binaire, en mathématiques, selon la norme ISO 80000-2.

LB est le nom de scène de :
 Mário Sacanala, producteur et rappeur angolais. 

Code